BT23 steht für:
 Brabham BT23, ein Formel-1-Rennwagen aus den späten 1960er Jahren

BT-23 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Distriktes im Bhutan

BT0023